Tonto, de eerste en nog steeds grootste, door Macolm Cecil ontworpen synthesizercombinatie, gebruikt door Tonto's Expanding Head Band 
Tonto, personage uit de Amerikaanse westernserie The Lone Ranger
Tonto (rivier), een rivier in Mexico
Tonto National Monument, een archeologische site in Arizona, VS.